Le Tournament of Champions féminin 2023 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2023, qui est un tournoi PSA World Tour Platinum avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 18 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont 8 têtes de série et une joueuse invitée Caroline Fouts.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions masculin de squash 2023
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2023
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2023